Відкритий чемпіонат Швейцарії 1917 — 2-й відкритий чемпіонат Швейцарії з хокею, чемпіоном став «Ле-Аван» (Ле-Аван).

1 група

2 група

Фінал

Джерела 
 Огляд таблиць  (PDF; 547 kB) 

Чемпіонат Швейцарії з хокею
Швейцарія